Košín může znamenat:
místní názvy
 Košín, obec u Tábora
 Vodní nádrž Košín, též Košín I. na Košínském potoce v okrese Tábor

příjmení
 Josef Košín z Radostova (1832-1911), spisovatel a sběratel pohádek

Podobné názvy 
 Kóšin, též Čúó-kóči, oblast na japonském ostrově Honšú